El Masters de París 2014, conegut oficialment com a BNP Paribas Masters 2014, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a la categoria Masters 1000. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre de 2014 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París, França.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el seu sisè títol de l'any, el tercer a París (2009 i 2013), i el 20è títol de categoria Masters de la seva carrera. La victòria en la final també va significar la seva victòria individual número 600 en el circuit professional. Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van demostrar novament el seu domini en el circuit de dobles durant aquesta temporada guanyant el sisè títol Masters de la temporada, fita que no havia aconseguit cap tennista fins al moment. Aquest fou el quart títol a París (2005, 2007 i 2013), i el 32è de categoria Masters de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014